Сири́йцы — арабский народ, основное население Сирийской Арабской Республики. Общая численность — около 20 млн человек. Большинство сирийцев мусульмане. Также проживают на территории Кувейта, Германии, Северной и Южной Америки, Африке, и Австралии. Говорят на сирийском диалекте арабского языка. Интенсивная арабизация произошла после присоединения Сирии к Арабскому халифату в VII веке, до этого население говорило на арамейском языке. На данный момент один из диалектов арамейского языка можно обнаружить в районе Каламун, находящийся западнее Дамаска. В составе сирийского населения приблизительно 90 % составляют мусульмане, из них около 80 % являются суннитами, остальные — шииты (в т.ч. алавиты, друзы и парашиитские секты: нусайриты и исмаилиты), остальные 10 % жителей Сирии христиане. Среди христиан здесь выделяют маронитов, православных, яковитов, грекокатоликов, несториан и протестантов. Большинство сирийцев-христиан являются православными.

Племенное деление 
У сирийцев до сих пор сохраняется племенное деление. Крупнейшими племенами являются руала, шаммар, акейдат, валяд али, бени халед, мавали, хадеддийин, фадль и т.д. На востоке Сирии живут преимущественно бедуины, данный регион называют «страной бедуинов», где и по сей день действует обычное бедуинское право.

История 
На протяжении долгого времени с XVI века по 1918 год Сирия была в составе Османской империи, затем в качестве мандатного региона перешла к Франции. В результате этого события в Сирии происходили многочисленные восстания и освободительные движения, переросшие в 1925 — 1927 гг. в национальное восстание.

В 1943 году Сирия получила суверенитет и стала независимым государством. Именно в этот период у населения этой страны сложилось национальное самосознание.

Хозяйство 
Одним из главных видов деятельности для сирийцев является сельское хозяйство, они заняты в сфере промышленности, торговли, земледелия и ремёсла. Развиты традиционные ремёсла: ткачество, столярное, кузнечное и ювелирное дело. Выращиваются различные технические культуры, зерновые, бобовые, огородные, садово — бахчёвые. Полукочевники занимаются животноводством, также население некоторых сирийских регионов занимается верблюдоводством, в основном кочевники на юге страны. Часть сирийцев работает в сфере промышленности.

Культура

Поселения 

К концу 1970-х городское и сельское население Сирии было распределно примерно на половину — 44% и 56% соответственно. Для сирийских городов характерно разделение на старую (с традиционными зданиями и большим количеством мечетей) и новую части. В Сирии много небольших городков, жители которых, как и жители окраин крупных торгово-промышленных центров, занимаются огородничеством и садоводством.

Сельские поселения делятся на несколько типов. Во внутренних районах обычны деревни, представляющие собой единый комплекс домов, многие из которых имеют общую стену. Есть там и деревни разбросанной планировки, где дома и дворы отстоят далеко друг от друга. Горные деревни отличаются ступенчатым силуэтом, дома приподнимаются террасами.

Традиционное жилище 
В сельской местности жилище очень разнообразно. Чаще всего сельское жилище — из глины или сырцового кирпича, в горных районах — каменное, на глиняном или известковом растворе. Как правило, оно одно- или двухкамерное, иногда обладает террасой. Пол глинобитный, на нём расположен очаг, дым от которого выходит через отверстие в крыше. Для безлесного севера страны характерны саманные дома без окон с конусообразной крышей. Кочевники живут в шерстяных шатрах общеарабского типа, полукочевники используют шатры в качестве передвижного жилья.

Традиционное городское жилище — двух- или трёхэтажный каменный или кирпичный прямоугольный дом с плоской кровлей. Фасадом эти дома выходят во внутренний двор, а на улицу — глухими стенами. В богатых домах внутренний двор обрамлён аркадами, а в домах победнее у одной стены присутствует терраса.

Кухня 
Традиционной едой для сирийского крестьянина является каша из варёной дроблёной пшеницы (бургуль), лепёшки, приготовленные из ячменя или пшеницы, козье молоко и различного вида зелень. Молочные продукты, финики и мясо занимают особое место в пищевом рационе кочевников и полукочевников. Христианские общины также выращивают виноград для производства арака — виноградной водки, настоенной на анисе.

Традиционная одежда 
Дифференциация костюма в зависимости от местности заключается в цветовой гамме и орнаменту позументов. В городах традиционная одежда вышла из употребления, на селе она сохраняется.

Селяне-мужчины носят длинную, до пят полосатую рубаху — кунбаз, или короткую рубаху с широкими шароварами, сужающимися ниже колен. Бедуины носят длинную широкую рубаху, распашной кафтан, часто украшающийся позументом. Головным убором селян (как кочевников, так и оседлых), а реже — и горожан является куфия, она же арафатка — белый или клетчатый головной плат, сложенный по диагонали и закрепляющийся икалем (местное название — укаль) — толстым шерстяным шнуром тёмных цветов. Как правило, укаль обвивается вокруг головы два раза, у богачей встречаются тройные укали, затканные золотой нитью.

Женский традиционный костюм состоит из шаровар, рубахи, кофты или куртки, изготовляемых преимущественно из синей хлопчатобумажной ткани. Головным убором служит хиджаб. Праздничный женски костюм отличается красочностью: в его состав входят разноцветные и вышитые платья, кофты, безрукавки, цилиндрические шапочки, покрывала и т.п. Горожанки в прошлом обязательно закрывали лицо чёрным покрывалом. В городах и сейчас можно встретить сириек, одетых согласно мусульманскому дресс-коду.

Антропология 
Как и в случае с другими арабскими народами, сирийцы в антропологическом плане очень неоднородны. Среди антропологических типов преобладают ассироиды и арабиды — подтипы, входящие в европеоидную расу.

Исконно оседлое население Сирии обладает арменоидными чертами, кочевники, в т.ч. переходившие к оседлой жизни в последние века, обладают чертами средиземноморской подрасы. Присутствуют и смешанные, переходные антропологические типы.

Галерея

Примечания

Ссылки

Литература 

 Родионов М. А. Сирийцы // Народы и религии мира / Глав. ред. В. А. Тишков. М.: Большая Российская Энциклопедия, 1999. с 315
 Панченко К. Обломки христианского Востока / К. Панченко ; К. Панченко// Восточная коллекция. - 2009.
 Шумов С.,Андреев А. Сирия : История, народ, культура/ Андреев А.Р. , Шумов С.А. - Киев : Евролинц, 2003.
 Майбаум Х. Сирия - перекрёсток путей народов : путешествие в историю и современность / Майбаум Ханс ; Ханс Майбаум ; [сокр. пер. с нем. Т. С. Райской ; отв. ред. Г. М. Бауэр и Р. Г. Ланда ; авт. послесл. и примеч. Р. Г. Ланда] ; АН СССР, Ин-т востоковедения. - М. : Наука, 1982.
 Вальковская М. Сирия, удивительная и незабываемая / М. Вальковская ; Мария Вальковская // Эхо планеты. - 2008. - 2008 ; N 3
 Севрук Д. Алавиты Сирии: под покровом тайны // Восточная коллекция. - 2006 ; № 4
 

Арабы
Народы Сирии
Население Сирии
Народы Азии
Народы Передней Азии